
Флаг сельского поселения «Степно́вский сельсовет» Красноярского муниципального района Астраханской области Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое клинообразно на голубую часть, несущую изображение белого лотоса из герба сельсовета, и жёлтую часть. Линия разделения отстоит по краям от верха полотнища на 1/3 от ширины полотнища и в середине на 1/10 ширины полотнища от низа».

Обоснование символики 
Степновский сельсовет появился на карте Астраханской области сравнительно недавно — в 1982 году. Он возник на месте бывшего Аксарайского сельсовета. В переводе с татарского языка Аксарай — «белый, светлый город, дворец».

В прошлые годы согласно решениям Астраханских областных властей жители посёлков муниципального образования «Степновский сельсовет» (Приозерский, Степной и Кигач) были переселены из санитарно-защитной зоны Астраханского газоперерабатывающего комплекса, что привело к негативным последствиям, как для жителей сельсовета, так и для его жизнедеятельности. В 2005 году собранием граждан принято решение о возрождении населённого пункта.

В последние годы сельсовет Степновское начинает восстанавливаться. На территории сельсовета развивается животноводство (племенное скотоводство) и растениеводство (бахчевые культуры, овощи).

Флаг сельсовета аллегорически показывает изменения, происходящие в современной жизни. Возникающий над аллегорической ямой (конусообразным углублением) прекрасный серебряный лотос символизирует подъём к светлому будущему, раскрытие производительных сил населения сельсовета подобно тому, как раскрываются лепестки цветка навстречу солнцу. Символика лотоса — многозначна: 
— символ производительной силы вод, которая даёт жизнь и пищу всем живущим в воде и на воде; 
— раскрываясь с рассветом и закрываясь с заходом солнца, он олицетворяет возрождение, плодовитость, обновление и бессмертие.

Цвета флага глубоко символичны: золото — символ богатого урожая, лазурь — символ главной реки России — Волги, пронизывающей своими многочисленными рукавами всю территорию сельсовета, белый цвет — символизирует связь современного сельсовета с его предшественником — Аксарайским сельсоветом.

Лазурь — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания